17 км — остановочный пункт Ижевского региона Горьковской железной дороги в Завьяловском районе Удмуртии.

Находится на западной окраине СНТ Лудзинка-1, недалеко от села Юськи.

Движение поездов 
Все пригородные железнодорожные перевозки по остановочному пункту осуществляются пригородной пассажирской компанией «Содружество». По состоянию на 2019 год, на остановочном пункте останавливаются пригородные поезда, следующие из Ижевска до станций Кизнер, Вятские Поляны, Янаул, Красноуфимск, Сайгатка (Чайковский), Нижнекамск и обратно.

Время движения от станции Ижевск 16-27 минут.

Поезда дальнего следования проходят остановочный пункт 17 км без остановки.

Примечания

Ссылки 
 Расписание пригородных поездов
 Остановочный пункт 17 км. Фотолинии

Железнодорожные станции и платформы Удмуртии